Брионе може да се отнася за:

 Брионе (), село и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Бреша;
 Брионе (), село в община Борго Киезе, административен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто;
 Брионе (), област във Франция.